Ahlenbach ist ein Gewässername:

 Ahlenbach (Glotter), linker Zufluss der hier Glotterbach genannten Glotter beim Zinken Dörfle, Gemeinde Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Ahlenbach (Heimbach), linker Zufluss des Heimbach (Glatt) bei Römlinsdorf, Gemeinde Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ahlenbach (Ill), linker Zufluss der Ill (Saarland) bei Hirzweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Ahlenbach (Ohne), rechter Zufluss der Ohne (Wipper) in Niederorschel, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Ahlenbach (Rothenbach), linker Zufluss des Rothenbach (Wied) bei Hattert, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Aalenbach